Полиция Италии (также — Государственная полиция, ) является одной из национальных полицейских сил Италии.

Наряду с Карабинерами,  и  государственная полиция является одним из четырех основных национальных полицейских сил Италии. Прежде всего государственная полиция работает в провинциях и крупных городах, а вместе со своими дочерними агентствами она также отвечает за патрулирование автомобильных дорог, железных дорог, аэропортов, таможни, а также некоторых водных путей и оказание помощи местным полицейским силам.

До 1981 года полиция была в составе вооружённых сил.

Это основные итальянские полицейские силы для поддержания общественной безопасности, и поэтому она находится в непосредственном ведении департамента общественной безопасности и поддержания общественного порядка. Интерпол резюмирует основное внимание этих сил: «В его обязанности входят следственные и правоохранительные функции, а также безопасность автомагистралей, железных дорог и водных путей».

История 
Хотя современная полиция была создана в 1981 году в результате слияния многих гражданских полицейских служб Италии, её корни уходят в 1852 год как полиции Королевства Сардинии.

Миссия 
Европол резюмирует: «защита государства, защита прав и свобод граждан, надзор за поддержанием общественного порядка, поддержание общественной безопасности, оказание помощи государственным и частным лицам в случай несчастных случаев и катастроф, а также мирное разрешение споров между частными лицами. Он также занимается обучением и обучением на своих объектах сотрудников других полицейских органов… специализированные отделы включают в себя дорожную, железнодорожную, коммуникационную полицию, мобильные отделы и научную полицию».

Знаки различия

Система званий в полиции

См. также 
 Карабинеры Италии
 Вооружённые силы Италии
 Полиция России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Пограничные войска
Полиция Италии